Майкл Джексон — американський співак одного із комерційно найуспішніших сольних артистів в історії.
 Майкл Джексон (письменник) — англійський критик та журналіст.